Појам Бесница се може односити на:

 Бесница (Љубљана), насељено место у општини Љубљана, Република Словенија
 Згорња Бесница, насељено место у општини Крањ, Република Словенија
 Сподња Бесница, насељено место у општини Крањ, Република Словенија
 Бесница (притока Саве), десна притока реке Саве, код Крања
 Бесница (притока Љубљанице), десна притока реке Љубљанице, код Подграда